Boršt je ime več naselij:
 Boršt pri Dvoru, Občina Žužemberk
 Boršt, naselje v Mestni občini Koper
 Boršt, naselje v Občini Brežice
 Boršt, naselje v Občini Metlika
 Boršt, naselje v Občini Dolina v Italiji v Tržaški pokrajini - Sant'Antonio in Bosco
 pa tudi Železenski boršt pri vasi Železno, Bojanski boršt, Gotenski boršt, Hmeljniški boršt, Jezuitarski boršt, Krevevški boršt ...